Cette transcription est connue sous le nom de système Piotr Palladi. C'est la cyrillisation de la langue chinoise utilisée en Russie.

Exceptions : les noms de villes de Beijing et Nankin sont transcrits en Пеки́н (au lieu de Бэйцзин) et Нанки́н (au lieu de Наньцзин), de la même façon que Pékin et Nankin sont toujours utilisés fréquemment en français, issus de cyrillisations et romanisations anciennes, avant une palatalisation survenue pendant la dynastie Qing. Hong Kong (pinyin : Xianggang) peut être cyrillisé en Сянга́н (Xianggang) ou Гонко́нг (Hong Kong), ce dernier restant le plus commun.

Voir aussi 
 Cyrillisation du chinois à partir de Wade-Giles

Lien externe 
 Translittération automatisée du pinyin en cyrillique

Langue chinoise
Chinois à partir du pinyin